Сан Балтазар Јазачи ел Бахо има више значења:

 Општина Сан Балтазар Јазачи ел Бахо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Балтазар Јазачи ел Бахо (Сан Балтазар Јазачи ел Бахо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику